Тосун () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тосун, Бусе (род. 1995) — турецкая спортсменка, борец вольного стиля.
 Тосун, Дженк (род. 1991) — турецкий футболист, нападающий.